Möser steht für:
 Möser, Einheitsgemeinde im Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Möser (Ortschaft), Ortschaft im Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Verwaltungsgemeinschaft Möser, Verwaltungsgemeinschaft im Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Verwaltungsgemeinschaft Biederitz-Möser, Verwaltungsgemeinschaft im Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt

Möser oder Moeser ist der Familienname folgender Personen:
 Angelika Möser (geboren 1965), österreichische Musikwissenschaftlerin und Kulturmanagerin
 Carl Moeser (auch Karl Möser; 1774–1851), deutscher Geiger und Kapellmeister
 Duanne Moeser (* 1963), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Fritz Möser (1932–2013), deutscher Linolschneider
 Hans Möser (1906–1948), deutscher SS-Obersturmführer
 Heinz Möser († 1976), deutscher Verwaltungsbeamter und Universitätsprofessor
 Janik Möser (Janik Moeser; 1995), deutscher Eishockeyspieler
 Justus Möser (1720–1794), deutscher Jurist, Staatsmann, Literat und Historiker 
 Karl Moeser (auch Karl Möser; 1837–1888), österreichischer Architekt
 Kurt Möser (* 1955), deutscher Historiker
 Thomas Möser (* 1956), deutscher Grafiker

Siehe auch:
 Kirchmöser, Stadtteil von Brandenburg an der Havel, Brandenburg